

Letteratura 
 La prova del nove – romanzo di Guido Lopez del 1953, Medusa n. 88
La prova del nove – antologia di autori vari, Urania n. 493
La prova del nove (A Fine and Private Place) – romanzo di Ellery Queen del 1971, Il Giallo Mondadori n. 1235

Televisione 
La prova del nove – programma televisivo italiano del 1965

Pagine correlate 
Prova del nove